Minor White, astronomo statunitense
Minor White, fotografo statunitense